Clergue est un patronyme porté notamment par :

 Jean Clergue (1905-1971), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Léon Clergue (1825-1907), prêtre français ;
 Louis Raymond-Clergue (1925-1973), homme politique français ;
 Lucien Clergue (1934-2014), photographe français.

Toponymie

 Rivière Clergue, un cours d'eau dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme